Râșca kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Râșca (Cluj)
 Râșca (Suceava)